Ludwig Bai (ur. 8 lipca 1983) – papuaski piłkarz grający na pozycji bramkarza w pierwszoligowym klubie Madang Fox.

Przypisy 

Papuańscy piłkarze
Urodzeni w 1983